Dein Leben gehört mir ist der Titel von
 Dein Leben gehört mir, österreichischer Titel des Films Magnificent Obsession
 Dein Leben gehört mir (1939), deutscher Kriminalfilm
 Dein Leben gehört mir (2019), deutscher Thriller, Regie Jochen Alexander Freydank